

Новоільїновка — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Новоільїновка — село, Комсомольський район, Хабаровський край
 Новоільїновка — село, Полтавський район, Омська область